Stati Uniti d'America
 Throop – città della Contea di Cayuga, New York
 Throop – borough della Contea di Lackawanna, Pennsylvania